IS-1 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der isländischen Region
 IS-1 (Panzer), ein sowjetischer schwerer Panzer
 Nikitin-Schewtschenko IS-1, ein sowjetisches Doppeldecker-Jagdflugzeug
 PZL Bielsko IS-1, ein polnisches Segelflugzeug

IS001